Канаканабский язык — южноцзоуский язык (:en:Tsouic languages; центральнотайваньские языки) местных жителей Тайваня канаканабу. Принадлежит к тайваньским языкам австронезийской семьи.

Тайваньские языки
Языки Тайваня